-{XXII}- Летња Универзијада 2003 одржанана је у Тегу Јужна Кореја од 21. августа до 31. август 2003. године. Отварање је било на стадиону World Cup Тегу.

На Универзијади је учествовало 4179 учесника из 174 земље од којих су 53 освајале медаље.

Највише успеха је имала репрезентација Кине која је освојила укупно 81 медаља (41 златних, 27 сребрних и 13 бронзане.)

Спортови на Универзијади 2003

Биланс медаља

Представници Србије и Црне Горе на Универзијади 2003. 

На Летњој Универзијади 2003 репрезентација Југославије је учествовала у атлетици, џудоу, тенису, ватерполу и кошарци. Освојили су 3 медаља, једну златну, једну сребрну и једну бронзану медаљу.

Освајачи медаља

Спољашње везе 
 Званични сајт
 Резултати атлетике за мушкарце
 Резултати атлетике за жене
 Резултати кошарка
 Резултати тениса

Летње Универзијаде
Спорт у Јужној Кореји
Спорт у 2003.